Vorhautadhäsion steht für:

 eine Verklebung der Vorhaut der Klitoris, siehe Klitorisadhäsion
 eine Verklebung der Vorhaut der Peniseichel, siehe Konglutination